Az erdei sáska (Miramella alpina) a rovarok (Insecta) osztályának egyenesszárnyúak (Orthoptera) rendjébe, ezen belül a sáskák (Acridoidea) öregcsaládjába és a sáskafélék (Acrididae) családjába tartozó faj.

Előfordulása 
Az erdei sáska Európa különböző hegységeiben található meg. A faj nem ritka, de szigetszerű foltokban fordul elő. Bizonyos alakjai ritkák.

Megjelenése 
Az erdei sáska 1,5–3 centiméter hosszú. A sáskák számos fajának egyike, legszívesebben a hegyek csúcsán tartózkodik, ahol csaknem megszakítás nélkül fúj a szél. A repülő sáskákat a légáramlás hamarosan elsodorná. Emiatt ezek az állatok kénytelenek lemondani a repülésről, ennélfogva szárnyaik fölöslegessé váltak. Az erdei sáskák már csak szárnycsonkokkal rendelkeznek, amelyek segítségével a hímek cirpelnek. Ám nem valamennyi erdei sáska szárnyai fejlődtek vissza. Azok az alakok, amelyek a szélnek kevésbé kitett biotópokban élnek, normális szárnyakat fejlesztenek.

Életmódja 
Az erdei sáska a közép- és magashegységek rétjein és kaszálóin él, különösen a nyirkosabb helyeket kedveli. Az acsalapu-fajokkal (Petasites) és különféle vad füvekkel táplálkozik.

Jegyzetek

Források 

Sáskák
Rovarfajok
Európa ízeltlábúi